Хофбауэр () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хофбауэр, Герт (род. 1937) — австрийский музыкант и дирижëр.
 Хофбауэр, Клеменс Мария (1751—1820) — святой Римско-Католической Церкви, покровитель Вены.
 Хофбауэр, Луис (1889—1932) — австрийский художник.
 Хофбауэр, Рейнгард (1907—1976) — немецкий архитектор.
 Хофбауэр, Эрнст (1869—1944) — чешский художник и график.
 Хофбауэр, Эрнст (1925—1984) — немецкий кинорежиссëр, сценарист, актëр.